Paccha puede dirigir a:

 Paccha Duchicela, una princesa puruhá.
 Paccha, parroquia rural del cantón Cuenca, Ecuador.
 Paccha, parroquia urbana y cabecera cantonal del cantón Atahualpa, Ecuador.